Kelenn est un mot breton qui désigne soit le houx soit l'enseignement ;
 Kelenn est une maison d'édition littéraire et musicale bretonne fondée par Glenmor et Xavier Grall, qui produit des disques du groupe Tri Yann ;
 Kelenn est un centre de formation de professeurs des écoles et de formation continue des professeurs de la filière d'enseignement Diwan, basé à Quimper.
Les Filles de Roz-Kelenn, roman d'Hervé Jaouen.